Санта Круз Амилпас има више значења:

 Општина Санта Круз Амилпас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Амилпас (Санта Круз Амилпас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику